Рур може да се отнася за реките:
 Рур (приток на Рейн) () – река в Германия, десен приток на Рейн
 Рур (приток на Маас) () – река в Белгия, Германия и Нидерландия, десен приток на Маас

или за:
 Областта Рур () историко-географска област и градска агломерация в Германия, провинция Северен Рейн-Вестфалия,